Чеширский кот:

 Чеширский Кот — персонаж книги Льюиса Кэрролла «Алиса в Стране чудес».
 «Чеширский Кот» — российская рок-группа. Образовалась в 1998 году.
 «Чеширский Кот» — телевизионная игра, транслируемая каналом «Израиль плюс».
 «Чеширский Кот» — идиома программирования, реализующая инкапсуляцию данных в различных языках.
 Чеширский Кот — порода кошки.

См. также 
 Чешир (значения)